Марк Сервилий Гемин ():

 Марк Сервилий Пулекс Гемин — консул в 202 году до н. э.
 Марк Сервилий Гемин — консул в 3 году н. э.

См. также
 Сервилии
 Сервилии Гемины